Jméno a příjmení Karel Nováček má více nositelů:

 Karel Nováček (* 1965) – český tenista
 Karel Nováček (hudebník) (1864–1929) – český violoncellista a vojenský kapelník
 Karel Nováček (kněz) (1844–1917) – český katolický kněz, redemptorista a rektor koleje